Corsair Components, Inc. — это американский производитель игрового компьютерного оборудования и периферии, Штаб-квартира — в городе Фремонт, штат Калифорния.

Компания была зарегистрирована в Калифорнии в январе 1994 года и перерегистрирована в Вашингтоне в 2007 году. В январе 2010 года компания была снова зарегистрирована в Делавере, как Corsair Components, Inc. Компания разрабатывает и продаёт широкий ассортимент продукции для компьютеров, включая высокоскоростные DRAM модули оперативной памяти, блоки питания формата ATX, USB-флэш-накопители, игровую периферию, компьютерные корпуса, твердотельные накопители (SSD) и динамики.

Кроме штаб-квартиры в городе Фремонт, штат Калифорния, Corsair владеет заводами в Таоюане, Тайвань, для сборки, тестирования и упаковки продуктов; распределительными центрами, офисами продаж и маркетинга в Азии, США, и Европе.

История 
В 1994 году Энди Пол, Дон Либерман и Джон Бикли основали компанию Corsair Microsystems. Изначально Corsair разрабатывала кеш 2 уровня, называемый Cache on a stick или COAST модули. После того, как компания Intel включила кэш L2 в линейку микропроцессоров Pentium Pro, Corsair в первую очередь сфокусировалась на выпуске DRAM модулей на серверный рынок. В 2002 году Corsair начала производить модули DRAM, специально для энтузиастов, которые использовали их для разгона. С тех пор Corsair продолжила выпускать модули памяти, а также и другие комплектующие для ПК.

Продукты 
Компания производит:
 DRAM модули памяти для настольных ПК и ноутбуков .
 USB-флэш-накопители
 БП формата ATX и SFX
 Корпуса для ПК
 Кулеры и замкнутые СВО для процессоров, памяти и корпусов.
 Твердотельные накопители
 Игровые наушники
 Механические игровые клавиатуры
 Игровые компьютерные мыши
 Аудиоустройства
 Игровые и офисные кресла

См. также 
 Список производителей компьютерного оборудования

Ссылки

Внешние ссылки 
 Официальный сайт 

Компании, основанные в 1994 году
Производители компьютерной периферии
Производители блоков питания